Linara ima više značenja:
 Linara, Parma
 Linara, Pesaro-Urbino